Plaats in Indonesië
 Ngabar (Jetis), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Ngabar (Siman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java